Лус — английская () и португальская () фамилия. Известные носители:

 Лус, Анита (1888—1981) — американская писательница.
 Лус, Карлус (1894—1961) — бразильский государственный деятель, адвокат, временно исполнял обязанности президента с 8 по 11 ноября 1955 года.
 Сантос Лус, Элен Кристина (род. 1972) — бразильская баскетболистка.

Топонимы 
 Лус — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.
 Эрсилиу Лус — аэропорт города Флорианополис, Бразилия.
 Лус — железнодорожная станция в округе Лус города Сан-Паулу, Бразилия.

См. также 
 Лусс